het gedicht van Laurent Tailhade
Tristesse au jardin (Roussel), toonzetting van Albert Roussel (zonder opusaanduiding)
Tristesse au jardin (Schmitt), toonzetting van Florent Schmitt (opus 52)